Решетиловка — название населённых пунктов:

Россия 

 Решетиловка — деревня в Одесском районе Омской области, исключена из учётных данных в 1980 г.

Украина 

 Решетиловка — город в Полтавском районе Полтавской области.